Биккенин () — фамилия, известные носители:
 Биккенин, Мухаммед-Сафа (1839—1924) — татарский мулла, учитель и просветитель.
 Биккенин, Наиль Бариевич (1931—2007) — советский и российский философ, журналист, доктор философских наук, член-корреспондент РАН.
 Биккенин, Рафаэль Рифгатович () — профессор, доктор технических наук, заслуженный работник высшей школы России.
Имеет женскую форму Биккенина:
 Биккенина, Фидан Тауфиковна — см. Яншина, Фидан Тауфиковна (1933—2011) — советский и российский геолог, философ и историк науки.